Гу́си-ле́беди:

 «Гуси-лебеди» — русская народная сказка.
 «Гуси-лебеди» — рисованный мультфильм по одноимённой сказке, «Союзмультфильм», СССР, 1949.
 «Гуси-Лебеди» — восьмой студийный альбом музыкальной группы «Вежливый отказ», 2010 год.